Aguero ist der Familienname folgender Personen:
 José Aguero (Kuba) (* ?), kubanischer Tennisspieler
 José Aguero (Brasilien) (* 1933), brasilianischer Tennisspieler
 Manuel Aguero (1924–2001), kubanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Agüero